Franziskanerkapelle steht u. a. für
Franziskanerkapelle (Altötting)
Franziskanerkapelle (Jerusalem)

Siehe auch
Franziskanerkirche